Randy Jackson peut désigner:

 Randy Jackson (1956-), producteur de musique, membre du jury d'American Idol ;
 Randy Jackson (1955-), guitariste et chanteur du groupe de rock  ;
 Randy Jackson (1961-), plus jeune membre du groupe The Jacksons et frère de Michael Jackson.